Robakowo (gromada w powiecie chełmińskim)
 Robakowo (gromada w powiecie śremskim)